Arduino Paniccia – opinionista, scrittore e docente italiano
 Giacomo Paniccia – calciatore italiano